Plectophomopsis är ett släkte av svampar. Plectophomopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectophomopsis